Лопез има више значења:

 Лопез (Хименез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Општина Лопез (Чивава), општина у савезној држави Чивава у Мексику